Göynük – comune dell'Azerbaigian nel distretto di Babək
Aşağı Göynük – comune dell'Azerbaigian nel distretto di Şəki
Baş Göynük – comune dell'Azerbaigian nel distretto di Şəki
Distretto di Göynük – distretto della Turchia